Abdon est un nom propre utilisé comme prénom, patronyme et toponyme.

Prénom et patronyme 
Abdon est un prénom épicène, majoritairement masculin, peu usité en français. Il signifie « serviteur » en hébreu. Il serait porté en France par environ 317 personnes masculines en 2010 ; au féminin seulement 35 femmes françaises le portaient en 2010.

Abdon peut être aussi un patronyme.

Saint(s) des Églises chrétiennes 
 Abdon de Rome († vers 250), ou Abdo, Abdus, avec Sennen ou Sennès, Senoux, Sennis, Zennen, nobles kurdes ou persans, martyrs à Rome sous Dèce ; saints célébrés le 30 juillet

Personnalités identifiées par ce nom 
 Abdon, un des juges d'Israël

Prénom

Toponyme 

 Abdon, un village anglais dans le Shropshire.

Références